Turbofolk, glazbeni pravac
Turbo-folk (predstava), kazališna predstava Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca u Rijeci